Il Pool B della zona Americana Gruppo II nella Fed Cup 2012 è uno dei due gruppi in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Americana. Cinque squadre si sono scontrate secondo la formula del girone all'italiana. (vedi anche Pool A)

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Verdetti
Cile e Messico ammesse ai playoff per la promozione al Gruppo I contro i vincitori del Pool A (Trinidad e Tobago e Guatemala).

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2012